Systemtheorie steht für:

 Systemtheorie, interdisziplinäre Wissenschaft, in der Systeme zur Beschreibung und Erklärung unterschiedlich komplexer Phänomene herangezogen werden
 Soziologische Systemtheorie, auf systemtheoretischen Diskursen und Begriffen basierende Theorie der Sozialität als Teil einer allgemeinen Soziologie, darunter
 Systemtheorie (Luhmann), soziologische Theorie nach Niklas Luhmann
 Systemtheorie des Rechts
 Systemtheorie (Ingenieurwissenschaften)
 Systemtheorie der Evolution
 Biologische Systemtheorie, biologische Theorie nach Humberto Maturana & Francisco Varela
 Systemtheorie 2. Ordnung
 Systemdenken (Systemtheorie)